Sikazwe ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Chomba Freedom Sikazwe (* 1961), sambischer Politiker 
 Janny Sikazwe (* 1979), sambischer Fifa-Fußballschiedsrichter